

Geografia 
Regno Unito
 Quinton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Quinton – parrocchia civile del Warwickshire

Stati Uniti d'America
 Quinton – township della Contea di Salem, New Jersey
 Quinton – città  della Contea di Pittsburg, Oklahoma

Musica 
 Quinton – strumento musicale cordofono diffuso nel XVIII secolo

Onomastica
 Quinton – variante inglese del nome proprio di persona Quintino

Persone
 René Quinton – fisiologo e biologo francese